Андре́й Петро́вич Гаври́лов (17 октября 1942, Казань, СССР — 28 сентября 1991, там же) — советский , главный редактор газеты «Вечерняя Казань» (1979—1991). Народный депутат СССР (1989—1991).

Биография 
Родился 17 октября 1942 года в Казани. С 1960 по 1962 годы работал на Казанском вертолётном заводе, с 1962 по 1963 годы — в Кировском райкоме ВЛКСМ, с 1963 по 1970 годы — вновь на Казанском вертолётном заводе.

В 1970 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета и устроился корреспондентом в казанскую многотиражную газету «Знамя труда». С 1973 по 1978 годы последовательно занимал должности инструктора Кировского райкома КПСС, заведующего общим отделом, заведующего отделом пропаганды и агитации Казанского горкома КПСС.

По инициативе Гаврилова была организована городская газета «Вечерняя Казань», первый номер которой вышел 1 января 1979 года. Несмотря на членство в партии, журналист начал формировать облик независимого издания ещё до наступления перестройки. Гаврилов оставался главным редактором издания до конца жизни. В 1980-е годы газета обрела широкую популярность благодаря освещению острых тем, связанных как с жизнью Казани и Татарской АССР, так и с перестроечными событиями в СССР. По словам бывших работников издания, «Вечернюю Казань» в годы перестройки читала почти каждая казанская семья, а максимальный тираж в годы перестройки достигал 230 тысяч экземпляров.

С 1989 года — народный депутат СССР. Входил в оппозиционную Межрегиональную депутатскую группу.

Гаврилов интересовался современным искусством и покровительствовал Шаляпинскому оперному фестивалю и фестивалю классического балета — городским мероприятиям, впоследствии получившим статус международных фестивалей. Любил музыку (в особенности творчество П. И. Чайковского).

Скоропостижно скончался от сердечного приступа 28 сентября 1991 года. Похоронен на Арском кладбище Казани.

Память 
В 2002 году сотрудники редакции «Вечерней Казани» советских лет издали книгу воспоминаний «Он был редактором от Бога», посвящённую Гаврилову.

В выходных данных «Вечерней Казани» неизменно указывается: «Первым редактором был А. П. Гаврилов».

Примечания

Литература 
 

Журналисты Татарстана
Главные редакторы газет
Главные редакторы СССР
Выпускники факультета журналистики МГУ
Члены Казанского горкома КПСС
Народные депутаты СССР от округов РСФСР
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на Арском кладбище